Bârsana se poate referi la:

 Bârsana, Alba
 Bârsana, Maramureș, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Bârsa (dezambiguizare)

Toponime românești